Pesti Hírlap néven több időszakban is megjelent lap:

Pesti Hírlap (napilap, 1841–1849) a Kossuth Lajos nevével fémjelzett lap
Pesti Hírlap (melléklet) 1866-1870 között a Magyarország és a Nagyvilág mellékleteként jelent meg heti-, majd napilapként (Pesti Hetilap néven is)
Pesti Hírlap (napilap, 1878–1944) a legismertebb, több mint 60 éven át megjelent napilap
Pesti Hírlap (napilap, 1990–1994) a rendszerváltást követően, több néven is megjelent lapcsoport (Reggeli Pesti Hírlap, Napi Pesti Hírlap néven is)
Pesti Hírlap (napilap, 2020–) 2020-ban indult ingyenes budapesti napilap